Chris Kraus ist der Name folgender Personen:

* Chris Kraus (Schriftstellerin) (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin und Filmemacherin
 Chris Kraus (Regisseur) (* 1963), deutscher Autor und Filmregisseur

Siehe auch:

 Christian Kraus